Орто- (от  — прямой, правильный) — часть сложных слов при словосложении в русском языке. Иногда (не совсем правильно) называется приставкой русского языка.

 Орто- в различных областях означает «правильный», «прямой» («право-», «прямо-»). При другой транслитерации «орфо-». Например:
 ортодоксия — правоверие
 ортопедия — выпрямление конечностей.
 ортоцентр — точка пересечения высот треугольника.

 Орто- в химии используется для названия разновидностей и изомеров химических соединений. См. Орто-, мета-, пара- (химия)

См. также 
 Русские префиксы греческого происхождения#орто-, орфо-

Приставки